Mates plural de mata
 Mates abreviatura de matemàtiques
 Toponímia:
 Can Mates, pàgina de desambiguació
 Casa Mates, obra al centre històric de Roses (Alt Empordà)
 Mas de les Mates, mas al municipi de Massoteres a la comarca de la Segarra
 El Mas de les Mates, municipi de l'Aragó, a la comarca del Baix Aragó
 El Mas Mates, entitat de població al municipi de Roses (l'Alt Empordà) 
 Font de Mates, font al terme municipal de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà 
 Son Mates de Coanegra, antiga possessió i molí fariner de Santa Maria del Camí, a la vall de Coanegra
 Turó de les Mates, muntanya al municipi de Sant Sadurní d'Anoia, a la comarca de l'Alt Penedès
 Turó d'en Mates, muntanya entre el Maresme i el Vallès Oriental
 Biografies:
 Bartomeu Mates (Barcelona, ? - 1463), gramàtic i mestre català
 Joan Mates, pintor gòtic català documentat entre 1390 - 1431 d'estil gòtic internacional 
 Pere Mates (~1500 - 1558), pintor renaixentista català, actiu a Girona, Besalú i la Garrotxa, deixeble de Joan de Borgunya